Болд — многозначный термин. Одно из значений — английская фамилия ().

Имя 
 Равдангийн Болд (род. 1955) — монгольский государственный деятель, начальник Главного разведывательного управления Монголии.

Фамилия 
 Болд, Александр (1783—1859) — шотландский поэт, друг Джеймса Хогга.
 Болд, Кеннет Брюс (род. 1920) — американский художник-иллюстратор.
 Болд, Крис — бас-гитарист, участник американской пост-хардкор группы Embrace.
 Болд, Крис — американский киносценарист.
 Болд, Кэтрин Энн (род. 1963) — канадская пловчиха, участница летних Олимпийских игр 1988 года.

 Болд, Роберт (1776—1861) — шотландский учёный-инженер, топограф, антиквар, член Королевского общества Эдинбурга.
 Болд, Уильям (1789—1857) — шотландский учёный-топограф, картограф, инженер, член Королевского общества Эдинбурга.
 Болд, Харольд Чарльз 1909—1987) — американский ботаник-альголог.

Топонимы 
 Болд — река в округе Монро штата Теннесси.
 Болд-Айленд — небольшой остров в юго-западной части Западной Австралии.
 Болд-Ноб — город, расположенный в округе Уайт (штат Арканзас, США).
 Болд Хилл — район Брукхейвена (округ Саффолк, штат Нью-Йорк).
 Болд Хиллз — северный пригород Брисбена.

См. также 
 Болд Монарх — серия международных военно-морских учений НАТО.
 Балд
 Болд Хед
 Bold